Die Scottish Football League Division One wurde 1957/58 zum 58. Mal ausgetragen. Es war zudem die 61. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 7. September 1957 und endete am 10. Mai 1958. In der Saison 1957/58 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte Heart of Midlothian. Die Hearts qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1958/59. Der FC East Fife und FC Queen’s Park stiegen in die Division Two ab. Torschützenkönige wurden mit jeweils 28 Treffern Jimmy Wardhaugh und sein Mitspieler Jimmy Murray vom Airdrieonians FC.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1957/58 bei statto.com
 Scottish Division One 1957/58 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1957/58
1957 58